Sant Boi de Nimes, patró de Nimes (França)
 Toponímia:
 Sant Boi de Llobregat, municipi de la comarca del Baix Llobregat
 Sant Boi de Lluçanès, municipi de la comarca d'Osona

Vegeu també 
 Boí